

Топоніми

Японія 

 Сацума — історична провнція у Японії, у префектурі Каґошіма.
 Сацума-хан — хан у Японії, у провінціях Сацума, Осумі та Хюґа.
 Сацума — містечко у Японії, у префектурі Каґошіма.
Мінамі-Сацума

США 

 Сацума — місто в штаті Алабама, США